

Fumetti
Trotro è una serie animata per bambini

Trasporti
Tro-Tro un tipo di share-taxi (taxi collettivo) usato in Ghana.